Kobiecy turniej curlingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się między 14 a 25 lutego 2018 na lodowisku Gangneung Curling Centre. W turnieju brało udział 10 reprezentacji, łącznie 50 zawodniczek. Tytułów olimpijskich z Soczi broniły Kanadyjki.

Drużyny rozrywały rundę każdy z każdym. Do rundy finałowej awansowały cztery najlepsze zespoły. W półfinale rywalizowały 1 i 4 oraz 2 i 3 drużyny. Zwycięzcy tych spotkań znaleźli się w finale, przegrane ekipy walczyły o brązowe medale.



Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
14 lutego 2018; 14:05

Sesja 2. 
15 lutego 2018; 9:05

Sesja 3. 
15 lutego 2018; 20:05

Sesja 4. 
16 lutego 2018; 14:05

Sesja 5. 
17 lutego 2018; 9:05

Sesja 6. 
17 lutego 2018; 20:05

Sesja 7. 
18 lutego 2018; 14:05

Sesja 8. 
19 lutego 2018; 9:05

Sesja 9. 
19 lutego 2018; 20:05

Sesja 10. 
20 lutego 2018; 14:05

Sesja 11. 
21 lutego 2018; 9:05

Sesja 12. 
21 lutego 2018; 20:05

Play-off

Półfinały 

23 lutego 2018; 20:05

Mały finał 
24 lutego 2018; 20:05

Finał 
25 lutego 2018; 9:05

Klasyfikacja końcowa

Trenerzy

Zobacz też 
 Canadian Olympic Curling Trials 2017, turniej wyłaniający reprezentację Kanady na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018
 Sezon 2017/2018 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 Olimpijski serwis Światowej Federacji Curlingu
 
 

Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018